Tela steht für:

 Tela (Unternehmen), in der Papierindustrie tätiges Unternehmen mit Sitz in Niederbipp (Schweiz)
 Tela (Honduras), ein Ort an der Karibik in Honduras 
 Tela (Fluss), ein Fluss bei Tela in Honduras, der in die Karibik mündet
 Ţela, ein Dorf in der Gemeinde Bata im Kreis Arad in Rumänien
 Tela oder Gella, eine antike Stadt der keltischen Vaccaei in Hispania Tarraconensis, heute Pedraza de Campos in Spanien
 Tela (Africa), eine antike Stadt in Africa proconsularis
 Titularbistum Tela, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Tela (Gattung), eine Heuschreckengattung
 Tela (Rapper), US-amerikanischer Rapper

TeLa ist die Abkürzung für:
 Tegernseer Landstraße in München

TELA ist die Abkürzung für:
 Television and Entertainment Licensing Authority, Regulierungsbehörde für Fernsehen und andere Medien in Hongkong

Siehe auch:
 Thela
 Teela
 Tella

TELA